Barang (Jumo)
 Barang (Panggul)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing